Gminy w USA:
 Ervin (ang. Ervin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Ervin (ang. Ervin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill